En botanique, le hile, est la cicatrice que porte une graine au point où elle était attachée à la plante (dans la gousse, la capsule) dont elle est issue. Il correspond au point d'insertion du funicule sur l'ovule.
 En mycologie, le hile, est la cicatrice laissée sur la spore lorsqu'elle se sépare du stérigmate chez les basidiomycètes ou du conidiophore chez les ascomycètes.
  En anatomie, le hile est une courbe fermée entourant le pédicule (l'ensemble des nerfs, lymphatique, vaisseaux sanguins) à l'entrée d'un organe.